Пипи:

 Пипи — архипелаг близ побережья Таиланда.
 Пипи — бразильский футболист.
 Пипи Андерсон — шведская порноактриса.